Mlake so krajevno ime v Sloveniji:

 Mlake, Metlika
 Mlake, Muta

Naselja v Sloveniji